Ordet inverter har flere betydninger eller specialiseringer:
Inverter (vekselretter) – vekselretter.
Inverter (smps) – SMPS baseret vekselretter.
inverter (digital elektronik)